Змагання з боксу у ваговій категорії до 56 кілограмів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 28 липня по 11 серпня. Узяли участь 30 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=Другий раунд
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфинали
|RD5=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Джозеф Діас|USA|2012|літніх}} |RD1-score03=19
|RD1-team04= |RD1-score04=9
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Водопьянов|RUS|2012|літніх}} |RD1-score05=12
|RD1-team06= |RD1-score06=5
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Робенілсон де Хесус|BRA|2012|літніх}} |RD1-score07=13
|RD1-team08= |RD1-score08=7
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Джон Невін|IRL|2012|літніх}} |RD1-score09=21
|RD1-team10= |RD1-score10=6
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Канат Абуталіпов|KAZ|2012|літніх}} |RD1-score11=15
|RD1-team12= |RD1-score12=7
|RD1-team13= |RD1-score13=9
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Оскар Вальдес|MEX|2012|літніх}} |RD1-score14=14
|RD1-team19= |RD1-score19=7
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Яхин Вітторіо Паррінелло|ITA|2012|літніх}} |RD1-score20=18
|RD1-team21= |RD3-score03=19
|RD3-team04= |RD3-score04=13
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Люк Кемпбелл|GBR|2012|літніх}} |RD3-score05=16'''
|RD3-team06= |RD3-score06=15
|RD3-team07= |RD3-score07=15
|RD3-team08=